Nordost bzw. Nord-Osten bezeichnet:
 Nordost, Himmelsrichtung

Nordost  und Varianten, geographisch:
 Region Nordosten (Bulgarien)
 Département Nord-Est, Haiti
 Nordostitalien, Nord-Est, NUTS-Region Italiens
 Region Nordosten (Nordmazedonien), statistische Region (NUTS)
 Nordost, Distrikt Singapurs, siehe North East (Singapur)
 Nordamerikanisches Kulturareal „Nordosten“
 Região Nordeste, brasilianische Großregion

Nordost und Varianten, Sonstiges:
 Nordost (Drama), ein Schauspiel zur Geiselnahme im Moskauer Dubrowka-Theater 2006
 Nord-Ost (Musical), ein russisches Musical nach Kawerins Zwei Kapitäne

Siehe auch:
 Nord-Est (Begriffsklärung)
 North East (Begriffsklärung)